
Plusieurs villes ou communes possèdent une place de l'École :
 place de l'École à Colmar
 place de l'École à Lyon
 place de l'École à Paris